Kanai (écrit: ) est un nom de famille japonais. 

Personnalités portant ce nom de famille :  

 , lanceur de javelot japonais
  Hiroyuki Kanai, philatéliste japonais
 Kikuko Kanai (1911-1986), compositeur japonais
 , joueur de shogi japonais
 Kiyotaka Kanai, astronome
 Mieko Kanai, écrivain de fiction
 Mika Kanai, comédienne, également connue sous le nom de Mika Yamadera
 Mitsunari Kanai, professeur d'aïkido
 Norishige Kanai, candidat astronaute japonais
 , homme d'affaires japonais
 , footballeur japonais
 , coureur de haies japonais   
 Yuta Kanai, acteur
 Yutaka Kanai (1959–1990), coureur de fond japonais

Personnages fictifs 
 Izumi Kanaï, un personnage du film Battle Royale